William Henry Harrison (1773–1841) – dziewiąty prezydent USA
 William Leeming Harrison (1897–1960) – kanadyjski as myśliwski okresu I wojny światowej